Cnestis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cnestis ingår i familjen Connaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Cnestis